Finn Tugwell (* 18. März 1976 in Aarhus) ist ein dänischer Tischtennisspieler. Bei den Olympischen Spielen 2004 gewann er Bronze im Doppel. Zudem wurde er 2005 Mannschafts-Europameister.

Karriere 
Von 1993 bis 2010 nahm Tugwell an zwölf Weltmeisterschaften teil. Ein Medaillengewinn gelang ihm dabei nicht. 2004 erreichte er bei den ITTF Pro Tour-Grand Finals mit Michael Maze das Doppel-Halbfinale. Mehrmals wurde er für Europameisterschaften nominiert, nämlich 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 und 2009. Dabei wurde er 2005 mit der dänischen Mannschaft Europameister, 2009 wurde das Team Zweiter.

Seinen bisher größten Erfolg erzielte er bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen, als er mit Michael Maze im Doppel die Bronzemedaille gewann.

In der ITTF-Weltrangliste wird er aktuell (Juni 2011) auf Platz 169 geführt. Seinen höchsten Ranglistenplatz hatte er im Oktober 2004 mit Rang 65 inne.

Aktivitäten in Deutschland 
1995 verließ Tugwell den dänischen Club Horning BTK und schloss sich dem deutschen Verein Eintracht Leer an. 2000 wechselte er zu Würzburger Hofbräu und verhalf deren Herrenmannschaft zum Aufstieg in die 1. Bundesliga. 2002 ging er zu DJK Offenburg und im Folgejahr zu TTC metabo Frickenhausen. 2004 verließ er Deutschland und ging nach Frankreich zum SAG Cestas TT. Hier blieb er vier Jahre lang und kehrte 2008 nach Dänemark zu Roskilde zurück.

Nationale Meisterschaften 
Bei den nationalen dänischen Meisterschaften gewann Tugwell mehrere Titel:
 Einzel – vier Titel: 2001, 2004, 2005, 2009
 Doppel – acht Titel: 1994, 1995, 1997 mit Lars Hauth, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011 mit Allan Bentsen
 Mannschaften: 1993, 1994, 1995 mit Horning, 2009, 2010, 2011 mit Roskilde.

Das Ranglistenturnier TOP12 gewann Tugwell 1995, 2002 und 2004. Im April 2011 belegte er in der nationalen dänischen Rangliste Platz drei.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 , abgerufen am 25. Juni 2011
  (abgerufen am 5. August 2011)

Olympiateilnehmer (Dänemark)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Tischtennisspieler (Dänemark)
Däne
Geboren 1976
Mann